Феликс Иржи Вайнберг (; 2 апреля 1928, Усти-над-Лабем, Чехословакия — 5 декабря 2012, Лондон, Англия) — британский , специалист в области физики горения. Член Лондонского королевского общества (1983). Почётный профессор (эмерит) в Имперском колледже Лондона.

Биография 
Феликс Вайнберг родился 2 апреля 1928 года в г. Усти-над-Лабем Судетской области Чехословакии в семье Виктора Вайнберга (Victor Weinberg) и Нелли Марии Альтшуль (Nelly Maria Altschul). В годы Второй мировой войны, будучи подростком, он из-за еврейского происхождения провёл несколько лет в Освенциме, Бухенвальде и других нацистских концентрационных лагерях. Он прибыл в Великобританию сразу после окончания войны. 

Не имея возможности учиться в школе во время войны, он посещал занятия в Лондонском университете как вольнослушатель. В 1951 году он был принят в Имперский колледж Лондона как лаборант, а уже в 1954 году защитил диссертацию, в которой разработал новые оптические методы анализа структуры пламени. С 1967 году он работал как профессор физики горения Имперского колледжа Лондона.

Как один из выживших в концентрационных лагерях, он крайне скептически отзывался о вымышленных мемуарах о Холокосте: Я всегда стремился избегать чтения литературы о Холокосте и считаю некоторые из недавних вымышленных историй, выдаваемых за подлинные, абсолютно возмутительными. Это равнозначно осквернению воинских захоронений.
 Его собственный рассказ о его детских годах и жизни в нацистских концентрационных лагерях был опубликован под заглавием «Мемуары подростка 30529» в 2013 году вскоре после его смерти.

Научные достижения 

В начале карьеры Вайнберг занимался разработкой оптических методов анализа горения. В 1963 году вышла его монография «Оптика пламени».

В 1960-е годы он изучал взаимодействие пламени с электрическим полем, в том числе с плазменными струями, которые могут использоваться для очистки продуктов горения от вредных выбросов (окислов азота). Результаты исследований были обобщены в вышедшей в 1969 году книге «Электрические аспекты горения».

В начале 1970-х годов Вайнберг предложил концепцию устройств горения с рециркуляцией тепла, что позволяет сжигать смеси с пониженным содержанием горючего и тем самым существенно снижать вредные выбросы.

В течение многих лет он принимал участие в деятельности  и был его директором.

Награды 
 1972 — серебряная медаль Международного института горения
 1980 — золотая медаль Бернарда Льюиса Международного института горения за выдающиеся исследования в области горения, в особенности за адаптацию методов физических измерений к процессам в пламени
 1988 — медаль Румфорда Лондонского королевского общества

Примечания 

Исследователи процессов горения и взрыва
Выжившие в Холокосте
Награждённые медалью Румфорда
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Выжившие в концлагере Освенцим
Иммигрировавшие в Великобританию из Чехии
Члены Лондонского королевского общества
Авторы мемуаров о Холокосте